Saintenoy est le patronyme de plusieurs personnes :

 Gustave Saintenoy, architecte belge du 
 Paul Saintenoy, architecte belge représentant de l'Art nouveau en Belgique
 Jacques Saintenoy, architecte belge du